Cabildo steht in der spanischen Sprache für:
Cabildo Insular das jeweilige Regierungs-, Verwaltungs- und Repräsentationsorgan der sieben Inseln der Autonomen Gemeinschaft Canarias (aktuell)
Cabildo catedralicio das Domkapitel einer Kathedrale in Spanien und Lateinamerika (aktuell)
Cabildo Einrichtungen der städtischen Selbstverwaltung mit politischen, juristischen und administrativen Zuständigkeiten in Spanien, Lateinamerika und auf den Philippinen (historisch)
Cabildo Indiano Einrichtung der städtischen Selbstverwaltung mit politischen, juristischen und administrativen Zuständigkeiten in Lateinamerika (historisch)
Cabildo die Zusammenkunft der Mitglieder einer (auch weltlichen) religiösen Bruderschaft (historisch)
Cabildo de nación religiös-kulturelle Vereinigung von Sklaven und ehemaliger Sklaven in Lateinamerika besonders auf der Insel Kuba (historisch)
Cabildo Abierto eine Bürgerversammlung die in einigen lateinamerikanischen Ländern (z. B. Kolumbien) auf Lokalebene gesetzlich vorgesehen ist. (aktuell)
Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, eine öffentliche Sitzung des Cabildos von Buenos Aires. Das Ereignis gilt als Beginn der Mai-Revolution die zur Gründung des Staates Argentinien führte. (historisch)
Cabildo de Buenos Aires, Gebäude der ehemaligen Verwaltungseinrichtungen in Buenos Aires
Cabildo de Montevideo, Gebäude der ehemaligen Verwaltungseinrichtungen in Buenos Aires
Cabildo (New Orleans), ehemaliges Verwaltungsgebäude und heutiges Museum in New Orleans